Chavanne ist der Name folgender Orte:

 Chavanne, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
 La Chavanne, Gemeinde im französischen Département Savoie
 Chavanne, Ortschaft in der Gemeinde Sciez im französischen Département Haute-Savoie

Chavanne ist der Familienname folgender Personen:

 Belén Chavanne (* 1989), argentinische Filmschauspielerin und Model
 Irene von Chavanne (1863–1938), österreichische Alt-Sängerin
 Johannes Paul Chavanne (* 1983), österreichischer Ordenspriester und Pressesprecher des Stiftes Heiligenkreuz
 Josef Chavanne (1846–1902), österreichischer Geograph, Meteorologe und Weltreisender
 Pascaline Chavanne, belgische Kostümbildnerin
 Rudolf von Chavanne (1850–1936), General des XIII. Armeekorps in Agram

Sonstiges:
 Kap Chavanne, Kap an der Foyn-Küste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Chavannes
 Chevannes